Paul Constantin Pepene (ur. 21 maja 1988 w Braszowie) – rumuński biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw młodzieżowców juniorów.

Kariera  
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Paul Constantin Pepene pojawił się 17 grudnia 2005 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w miejscowości Horní Mísečky, gdzie zajął 18. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2006 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Kranju, gdzie w swoim najlepszym starcie, biegu łączonym na 20 km stylem dowolnym zajął 53. miejsce. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Tarvisio był osiemnasty w biegu na 10 km techniką dowolną. Ostatni raz w tej kategorii wiekowej wystartował na mistrzostwach juniorów w Malles Venosta w 2008 roku, gdzie był piętnasty w biegu na 10 km klasykiem i na 20 km stylem dowolnym.

Pierwszą imprezą w kategorii seniorów w karierze Pepene były mistrzostwa świata w Libercu w 2009 roku, gdzie zajął między innymi 54. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. W tym samym roku był dwudziesty piąty w biegu na 15 km stylem dowolnym na mistrzostwach świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand. W 2010 roku uczestniczył w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie jego najlepszym wynikiem było siedemnaste miejsce w sprincie drużynowym techniką dowolną. W tym samym roku osiągnął największy sukces w swojej karierze, zdobywając złoty medal w biegu łączonym na 30 km podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Hinterzarten.

Rok później wystąpił na mistrzostwach świata w Oslo. W swoim najlepszym występie, w biegu łączonym na 30 km zajął 35. miejsce. W 2011 roku wystartował także na mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää, gdzie był dziesiąty w biegu na 15 km stylem dowolnym i siedemnasty w biegu łączonym na 30 km. W Pucharze Świata zadebiutował 19 listopada 2011 roku w Sjusjøen, zajmując 68. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. W sezonie 2011/2012 pojawił się jeszcze trzykrotnie, ale także nie zdobył punktów, wobec czego nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 2 lutego 2013 roku w Soczi, gdzie był trzydziesty w biegu łączonym na 30 km. Dało mu to 167. miejsce w klasyfikacji sezonu 2012/2013. W 2013 roku wystartował na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie jego najlepszym wynikiem było osiemnaste miejsce w sprincie drużynowym.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Pepene nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rumuńscy biegacze narciarscy
Rumuńscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Braszowie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1988